Condado de Wabash (Illinois)
 Condado de Wabash (Indiana)

Desambiguações de topônimos